Квирквелия () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Квирквелия, Виссарион Мелхиседекович (1885—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Квирквелия, Дато (род. 1980) — грузинский футболист.
 Квирквелия, Манучар (род. 1978) — грузинский борец греко-римского стиля.
 Квирквелия, Рафаэл Артёмович (1904—1952) — советский государственный и партийный деятель.
 Кверквелия, Соломон (род. 1992) — грузинский футболист.
 Квирквелия, Теймураз (1901—1994) — певец, исполнитель грузинских народных песен и дирижёр.
 Квирквелия, Терентий Самсонович (1897—1934) — грузинский поэт и эссеист, больше известный под псевдонимом.
 Квирквелия, Юлон Максимович (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.